Brause steht für:
 Brause, kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke
 Brausepulver, Pulver zur Herstellung von Erfrischungsgetränken
 Fassbrause, ein Getränk
 Dusche, Brause als Synonym für Wasseranwendung zur Körperreinigung und Heilbehandlung 
 Brause (Auslaufvorrichtung), Auslaufvorrichtung zur Verteilung flüssiger Medien
 Brause (Unternehmen), Unternehmen, das Schreibgeräte herstellt

Brause ist der Familienname folgender Personen:
 Brause (Adelsgeschlecht), ein Adelsgeschlecht: 
 Friedrich August Wilhelm von Brause (1769–1836), preußischer General
 Hans Adolf von Brause (1847–1928), Pädagoge  
 Johann Carl Friedrich von Brause (1729–1792), lutherischer Theologe und Superintendent von Bad Liebenwerda und Oschatz
 Johann Friedrich Gottlob von Brause (1763–1820), Theologe, Superintendent von Freiberg
 Johann Georg Emil von Brause (1774–1836), preußischer Generalmajor
 Karl Wilhelm von Brause (1723–1801), preußischer Generalmajor
 Sigmund von Brause († 1725), sächsischer Generalleutnant der Kavallerie
 Adolf Hans Brause (1877–1959), deutscher Generalmajor
 Claudia Brause, uruguayische Tennisspielerin
 Doris Fuchs-Brause (* 1938), US-amerikanische Kunstturnerin
 Florencia Brause, uruguayische Synchronschwimmerin
 Franz-Hermann Brause (1882–1969), deutscher Generalmajor
 Gerhard Brause (1923–1998), deutscher Grafiker und Plakatkünstler
 Guido Brause (1847–1922), preußischer Offizier und Botaniker
 Hans-Peter Brause (* 1948), deutscher Jurist
 Robert Theodor Brause (1815–1880), deutscher Lehrer und Autor 

Siehe auch:
 Fritz Brause, eine deutsche Musikgruppe
 Prause